Aceasta este lista țărilor în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor la valoarea nominală. Cifrele exprimă dolari americani și sunt calcutate în baza cursurilor de schimb și a datelor despre populație.

Pe lângă statele suverane, această listă include și entități autonome dar fără suveranitate. Ca și convenție, ele sunt reprezentate în tabel însă nu primesc o poziție în clasament.
 Prima coloană de valori conține estimările din octombrie 2022 ale membrilor FMI, publicate de această instituție.
 A doua coloană de valori cuprinde ultimele date ale Băncii Mondiale.
 A treia coloană de valori conține cele mai recente cifre publicate de Organizația Națiunilor Unite.

Liste 
Tabelul clasifică inițial fiecare țară sau teritoriu după cele mai recente estimări anuale și poate fi reclasat în funcție de oricare dintre surse.

Notă: Date indisponibile pentru Insulele Falkland, Gibraltar, Guernsey, Sfântul Scaun (Vatican), Insula Jersey , Niue, Insulele Pitcairn, Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha, Tokelau și Sahara Occidentală.

Note explicative

Referințe

Vezi și 
 Lista țărilor în funcție de PIB-ul (PPC) pe cap de locuitor
 Lista țărilor în funcție de PIB (nominal)
 Lista țărilor în funcție de PIB (PPC)
 Lista țărilor după continent
 Lista statelor lumii
 Listă de țări în funcție de distribuția venitului
 Listă de monede după țară

Legături externe 
 Baza de rapoarte a Fondului Monetar Internațional (engl.)
 IMF DataMapper (engl.)

Macroeconomie
Țări în funcție de PIB pe cap de locuitor
Liste de țări